Heaven on Earth peut faire référence à:
 Heaven on Earth, film de Phil Rosen sorti en 1927
 Heaven on Earth,  film de Russell Mack sorti en 1931
 Heaven on Earth, film de Robert Spafford sorti en 1960
 Heaven on Earth, film de Deepa Mehta sorti en 2008
 Heaven on Earth, téléfilm de 1998
 , album de Belinda Carlisle
 , album de Larry Young